Siedenburg ist der Name folgender geographischer Orte:
 Siedenburg, Flecken im Landkreis Diepholz
 Samtgemeinde Siedenburg, Gemeindeverband im Landkreis Diepholz

Siedenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Siedenburg (1813–nach 1857), deutscher Theologe, Pädagoge, Journalist und mecklenburgischer Abgeordneter
 Ilka Siedenburg (* 1969), deutsche Musikerin und Hochschullehrerin